Протейные () — подсемейство цветковых растений, включённое в семейство  порядка .

Ботаническое описание 
В подсемейство входят самые разнообразные растения. Общими признаками для всех видов являются сухие голые плоды с одним семенем, у некоторых видов с мясистым околоплодником. У большинства видов недоразвита цветоножка. Некоторые роды включают виды с конусовидными соцветиями. Листья простые, микроскопическое строение листьев сравнительно однообразное. Тычинки обычно приросшие к долям околоцветника.

Подавляющее большинство видов произрастает в Южном полушарии — в Африке и Океании. Лишь несколько видов известны из Южной Америки.

Таксономия

Трибы 
 без трибы
 
 
 
 
 
 
  — 2 подтрибы
  — 3 подтрибы
  — 2 рода
  — 2 рода

Примечания

Литература